Udinese TV è un canale televisivo tematico ufficiale dedicato alla squadra di calcio italiana dell' in onda sul digitale terrestre al canale 12 del Friuli-Venezia Giulia, Veneto e in parte nella Provincia di Ferrara.

Storia 
Nata come web tv con il nome di Udinese Channel nel luglio del 2008, è stato il quinto canale tematico dedicato ad una squadra di calcio italiana dopo  (Milan TV),  (Inter Channel),  (Roma TV) e  (JTV), il primo e per ora unico, a trasmettere in modo gratuito.
Nel 2012 comincia a trasmettere anche sul digitale terrestre in chiaro.

Descrizione 
La programmazione è incentrata sulle attività della squadra e dei club di tifosi e include, oltre agli approfondimenti di attualità, anche interviste ai giocatori del passato. Dal 2015 il palinsesto si è uniformato durante tutto l'arco della giornata con la maggior parte dei programmi in diretta, dalla rassegna stampa dei quotidiani locali e nazionali al mattino ai TG della cronaca locale. 
Il lunedì alle 21:00 si affrontano i temi dell'ultima giornata di campionato con "Udinese Tonight" , il martedì e mercoledì sera sono dedicati a programmi d'approfondimento della cronaca locale e di finanza.
Durante le partite dell'udinese è garantita una copertura della partita tramite telecronaca, sia da studio che da stadio. Nelle ore serali viene riproposta la gara in differita dei bianconeri.
Da settembre 2016 trasmette anche le gare in diretta e in differita della Apu Old Wild West Udine e da marzo 2017 trasmette in differita anche le gare del Pordenone Calcio.

Sponsor 
Nelle ultime tre gare della stagione 2015-2016 di Serie A, l'emittente è stata uno degli sponsor di maglia dell'.

Programmi TV 
Durante l'intera giornata, Udinese TV trasmette svariate repliche delle partite di Serie A dell'Udinese, di Serie C del Pordenone e della serie A di Basket con la APU Udine.

Parte del Palinsesto:
 Udinese Tonight: In onda il lunedì sera, la trasmissione tratta la giornata di campionato dell'Udinese appena conclusa.
 BuongiornoFriuli: In onda tutti i giorni alle 7:00 del mattino, la trasmissione analizza i principali quotidiani nazionali e locali.
 UdiNews: In onda ogni giorno (esclusa la domenica) è il TG con notizie, filmati ed approfondimenti di tutto quello che riguarda il Friuli-Venezia Giulia.
 Giochiamo d'anticipo: In onda il sabato sera, analizza le possibili formazioni e le notizie prima del match delle Zebrette Friulane.
 Case da Sogno: Questa trasmissione stagionale, è una gara sulle case, ville ed abitazioni del Friuli. Analizzate da esperti del settore e votate tramite Facebook dagli spettatori.
 La storia siamo noi: In onda ogni venerdì, Guido Gomirato analizza le partite storiche dell'Udinese dello scorso secolo.
 Viceversa: In onda al giovedì, è una trasmissione sul dibattito politico e tratta argomenti di pubblica utilità.
 Su il Sipario: Trasmissione stagionale che illustra agli spettatori il dietro le quinte dei teatri del Friuli-Venezia Giulia.
 Pomeriggio Calcio: In onda dall'lunedì al venerdì, allenamenti della prima squadra in diretta e news dal mondo del calcio.
 Salute e Benessere: Trasmissione che tratta temi di salute pubblica e di benessere. Ospiti in studio Medici e specialisti regionali.
 FVG Motori: Rubrica settimanale che tratta l'automobilismo e i motori in generale.

Redazione 
 Michele Criscitiello (2008-2014)
 Chiara Perale (2008-2013)
 Gabriele Schiavi (2008-2013)
 Francesco Pezzella (2008-)
 Maurizio Ferrari (2010-2018)
 Ferdinando Siani (2010-2017)
 Stefano Giovampietro (2010-2018)
 Marina Presello (2013)
 Giorgia Bortolossi (2012-)
Valentina Bearzi
Angela Accaino
Francesca Santoro
Monica Nardini
David Zanirato
Alice Mattelloni
Nicola Angeli
Alessandro Surza
Eleonora Nocent
Lorenzo Paussa
Jacopo Romeo
Ospiti e collaboratori 
 Bruno Pizzul
 Ivan Zazzaroni
 Giancarlo Padovan
 Riccardo Guffanti
 Massimiliano Caniato
 Xavier Jacobelli
 Carlo Longhi
 Guido Gomirato
Fulvio Collovati
Paolo Bargiggia

Multiplex Gruppo Medianordest 
Nei multiplex di Telequattro in Friuli Venezia Giulia e di Rete Veneta in Veneto sono presenti i canali televisivi:

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

[https://www.udinesetv.it/palinsesto-udinesetv/
Palinsesto]

[https://www.facebook.com/UdineseTV
Profilo Facebook]

[https://www.twitter.com/UdineseTv
Profilo Twitter]

[https://instagram.com/udinese_tv
Profilo Instagram]

[https://livestream.com/accounts/11217196/events/6158550/player?width=340&height=192&enableInfoAndActivity=false&defaultDrawer=&autoPlay=true&mute=true
STREAMING]

Reti televisive sportive
Mass media sul calcio
Udinese Calcio